Ark kan syfta på:

 Noas ark – en farkost
 Pimpelark – en flyttbar stuga som man pimplar i
 Förbundsarken – en guldbeslagen träkista
 Pappersark – ett pappersformat
 The Ark – den svenska rockgruppen 
 Ark (musikalbum av The Animals) – musikalbum från 1983 av The Animals
 Ark (musikalbum av L'Arc-en-Ciel) – L'Arc-en-Ciels sjätte album
 Here Comes the Indian, ett album av Animal Collective som återutgivits med titeln Ark.
 The Ark (byggnad) – en byggnad i London, ritad av Ralph Erskine
 Ark: Survival Evolved - ett överlevnadsvideomjukvara

Geografi

Antarktis 

 The Ark, Antarktis, berg,

Iran 

 Arg-e Now Jūy, ort, Khorasan,

Nya Zeeland 

 Ark (bergstopp i Nya Zeeland, West Coast), Westland District, 
 Ark (kulle), Otago,

Turkiet 

 Ark Dere (periodiskt vattendrag), Diyarbakır,